Неві́нчана — українське прізвище.

Відомі носії:
 Невінчана Валентина Дмитрівна (1981) — українська письменниця
 Невінчана Галина Вікторівна (1957) — українська письменниця, художниця, журналістка
 Невінчана Тамара Сергіївна (1949) — український музикознавець, член Національної спілки композиторів України

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ